Авеледа () — португальська власна назва.

Топоніми

Авеледа (Брага) — парафія.
 Авеледа (Браганса) — парафія.
 Авеледа (Віла-ду-Конде) — парафія.
 Авеледа (Лозада) — парафія.